Александер Франссон (швед. Alexander Fransson, нар. 2 квітня 1994, Норрчепінг) — шведський футболіст, півзахисник клубу «Базель» та збірної Швеції.
 Єнні Франссон, Анна Єнні Єва Марія Франссон (швед. Anna Jenny Eva Maria Fransson; нар. 18 липня 1987, Карлстад) — шведська борчиня вільного стилю.
 Юхан Франссон (швед. Johan Fransson, нар. 18 лютого 1985, Калікс) — шведський хокеїст, захисник клубу ШХЛ «Лександ».